

Sigle 

 High-altitude platform

Codici 
 HAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Island (Queensland) (Australia)